Alberto Fernández puede referirse a:

Políticos, empresarios y militares 
 Alberto Fernández Ruiloba (1917-2003), empresario y político mexicano.
 Alberto Fernández Montes de Oca (1935-1967), militar, político y guerrillero cubano.
 Alberto Fernández Díaz (1961-), político español.
 Carlos Alberto Fernández, político argentino.
 Alberto Fernández (1959-), político argentino, presidente de la Nación Argentina (2019).
 Presidencia de Alberto Fernández.

Deportistas 
 Alberto Fernández Fernández, "Alberto" (1943), futbolista español.
 Alberto Fernández Blanco (1955-1984), ciclista español.
 Alberto Fernández Sainz (1981-), ciclista español, hijo del anterior.
 Alberto Fernández Muñoz (1983-), deportista de tiro deportivo español.
 Alberto Fernández de la Puebla (1984-), ciclista español.

Artistas 
 Alberto Fernández (siglos XVI y XVII), platero y grabador granadino.
 Alberto Fernández de Rosa (1944-), actor argentino.
 Alberto Fernández Mindiola (1927-), cantante colombiano de vallenato.